Stegophora är ett släkte av svampar. Stegophora ingår i familjen Sydowiellaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stegophora